Das Herrendoppel der US Open 2003 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Mahesh Bhupathi und Max Mirny. Das Finale bestritten Jonas Björkman und Todd Woodbridge gegen Bob Bryan und Mike Bryan, welches Björkman und Woodbridge in drei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster gemeinsamer Triumph bei den US Open und ihr vierter gemeinsamer Grand-Slam-Titel insgesamt, zudem hatten sie beide zuvor schon mehrere Grand-Slam-Titel mit anderen Partnern gewonnen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2003